Obras Sanitarias hace referencia a varios artículos:

Empresas
 Obras Sanitarias del Estado, empresa pública uruguaya.
 Obras Sanitarias de la Nación, antigua empresa pública argentina, actualmente Agua y Saneamientos Argentinos, AySA.
 Servicio Nacional de Obras Sanitarias (1977 - 1989), empresa estatal chilena.

Deporte
 Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, fundado por trabajadores de la empresa homónima argentina.
 Estadio Obras Sanitarias, en Buenos Aires, luego denominado Estadio Pepsi Music.